Жињи може да се односи на:

 Жињи (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Жињи (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Жињи“